Toto je seznam koncertních turné australské hardrockové skupiny AC/DC.

Seznam turné 
 Australian Tours (AC/DC) (1973–1975)
 High Voltage Australian Tour (1975)
 T.N.T. Australian Tour (1975–1976)
 High Voltage European Tour (1976)
 Dirty Deeds European/Oz Tour (1976–1977)
 Let There Be Rock World Tour (1977)
 Powerage World Tour (1978)
 If You Want Blood World Tour (1978–1979)
 Highway to Hell World Tour (1979–1980)
 Back In Black World Tour (1980–1981)
 For Those About to Rock World Tour (1981–1982)
 Flick of the Switch/Monsters of Rock Tour (1983–1985)
 Fly on the Wall World Tour (1985–1986)
 Who Made Who World Tour (1986)
 Blow Up Your Video World Tour (1988)
 The Razors Edge World Tour (1990–1991)
 Ballbreaker World Tour (1996)
 Stiff Upper Lip World Tour (2000–2001)
 Club Dates/Rolling Stones Tour (2003)
 Black Ice World Tour (2008–2010)
 Rock Or Bust World Tour (2015–2016)